Osoby o tym nazwisku:
 Edmund Staszyński – polski pedagog
 Wacław Staszyński – polski żołnierz